Горлицкий:

Персоналии 
 Горлицкий, Лев Израилевич (1906—2003) — советский конструктор бронетехники.
 Максим Горлицкий (1886—1914) — священнослужитель Русской православной церкви, священномученик.

Другое 
 Горлицкий прорыв — наступательная операция Первой мировой войны в 1915 году.
 Горлицкий повят — повят (район) в Польше, входит в Малопольское воеводство.